Жеан Рафаэл Вандерлей Морейра (; род. 24 июня 1986, Кампу-Гранди), более известный как Жеан () — бразильский футболист, полузащитник, бывший игрок сборной Бразилии.

Биография 
Жеан начал свою карьеру в футзальном клубе Колледжа ABC/CBA в Кампу-Гранди. После многочисленных достижений в качестве игрока футзальной команды начал заниматься в академии «Операрио». В 2002 году он перешёл в молодёжную команду «Сан-Паулу», подписав в 2005 году профессиональный контракт.

Позже играл на правах аренды за «Америку» Сан-Паулу, «Марилию» и португальский «Пенафиел». В 2008 году он вернулся в состав «Сан-Паулу», став чемпионом Бразилии.

В 2012 году был отдан в аренду в «Флуминенсе», который приобрёл 35 % прав на игрока за 6 миллионов реалов с возможностью выкупа в июне 2013 года ещё 50 %. Свой первый гол за «Флуминенсе» он забил 12 августа 2012 года в матче против «Палмейраса», проходившем на стадионе «Энженьян», принеся своей команде победу со счётом 1:0. Через месяц, 12 сентября, в матче против «Португезы» он забил свой второй гол. Этот мяч стал первым в игре. Веллингтон Нем забил второй, принеся победу «Флуминенсе» со счётом 2:0. 11 ноября в матче против «Палмейраса» Жеан отдал пас на Фреда, который сделал счёт 3:2, принеся «Флуминенсе» титул чемпиона Бразилии.

24 января 2013 года Жеан забил гол в свои ворота в матче против «Оларии» в рамках чемпионата штата Рио-де-Жанейро.

Был вызван в качестве запасного игрока в сборную Бразилии Луисом Фелипе Сколари на домашний Кубок Конфедераций 2013, где его сборная одержала победу.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Goal.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Марилия»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Пенафиел»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Флуминенсе»